Als Wahlkreis Essen III werden bezeichnet:
 der Bundestagswahlkreis Essen III und
 der Landtagswahlkreis Essen III.